Línea V puede referirse a:
Línea V de transporte urbano de pasajeros de Córdoba (Argentina); o
Línea V del Metro de Nueva York.